Lubow ist der deutsche Name zweier Orte in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 
 Lubow, ehemals im Kreis Köslin; siehe: Łubowo (Bobolice)
 Lubow, ehemals im Kreis Neustettin; siehe: Łubowo (Borne Sulinowo)

Siehe auch:
 Lübow